Дольницький — українське прізвище. Жіночий варіант — Дольницька.

Відомі носії прізвища

Чоловіки 
 Дольницький Андрій — унівський декан Української греко-католицької церкви, 26 червня 1843 поховав, запечатав гріб Маркіяна Шашкевича
 Дольницький Антін Августинович — український перекладач, правник, громадський діяч.
 Дольницький Зенон-Любомир Кирилович (1896—1976) — український співак (баритон).
 Дольницький Ісидор (1830—1924) — професор Львівської духовної семінарії, папський диякон, домашній прелат папи Лева ХІІІ, відомий учений-богослов Української греко-католицької церкви.
 Дольницький Мирон Андрійович (1892—1968) — географ, педагог
 Дольницький Олег Володимирович (1926—2013) — український радянський вчений, ортопед-травматолог, мікрохірург, доктор медичних наук (1968), професор (1977).
 Дольницький Степан — адвокат, громадський діяч Скільщини.
 Дольницький Юліан — український педагог

Жінки 
 Дольницька Антоніна — мати бургомістра Тернополя Володимира Лучаковського.
 Дольницька Марія — художниця.

Примітки 

Українські прізвища